Мужской турнир по бейсболу проходил на Летней Универсиаде 2015 с 6 по 11 июля 2015 в Кванджу, Южная Корея. Золотые медали разделили команды Японии и Тайваня, так как финальный матч был отменён из-за дождя.

Команды 

Группа A
 
 
 
 

Группа B

Медальный зачёт

Групповой этап

Группа А 

|}

Группа Б 

|}

Финальный этап

Турнир за 5-8 места

Турнир за 1-4 места

Примечания

Ссылки 
 Official Games site 

Бейсбол на летней Универсиаде 2015
События летней Универсиады 2015